Manuel Blasco puede referirse a:

Personas 
Manuel Blasco Garzón, abogado y político español.
Manuel Blasco de Nebra, compositor, organista y sacerdote español.
Manuel Blasco Marqués, político español.
Manuel Blasco (músico), religioso jerónimo y compositor quiteño.
Manuel Blasco (astrónomo), astrónomo español.